

Motociclismo
 Parilla – Casa motociclistica italiana fondata nel 1946 a Milano da Giovanni Parrilla, rimasta in attività fino al 1967.

Karting
 Parilla – Marchio di motori da kart prodotti dalla Iame.

Tortura
 Parilla – strumento di tortura usato in Cile ed in altri Paesi del sud america.